Александр Дмитриевич Донченко (1863 — после 1916) — русский , военный инженер, начальник Санкт-Петербургского 2-й инженерной дистанции, известный строитель конца XIX-начала XX века.

Проекты 
 Большая Морская улица, д.№ 13/Кирпичный переулок, д.№ 3 — дом общества попечительства о бедных духовного звания. Перестройка. 1892—1894. (Надстроен).
 Ковенский переулок, д.№ 28 — доходный дом. Перестройка 1895 года.
 Литейный проспект, д.№ 20/Кирочная улица, д.№ 1 — здание Офицерского собрания (Дом офицеров). 1895—1898. Участие в проекте и строительстве. Автор-строитель В. К. Гаугер. Первоначальный проект А. И. фон Гогена и В. М. Иванова.
 Улица Комиссара Смирнова, д.№ 5/Бобруйская улица, д.№ 2 — доходный дом. 1899—1900.
 Малая Московская улица, д.№ 3 — доходный дом. 1905. (Надстроен).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Санкт-Петербургские ассамблеи
 Энциклопедия Санкт-Петербурга

Умершие в XX веке
Архитекторы модерна